Яхич () — боснійське прізвище.

Відомі носії:

 Санел Яхич (1981) — боснійський футболіст
 Сафет Яхич (1987) — словенський футболіст